Bitka pri Bratislavi je ime dveh bitk:
 bitka pri Bratislavi (906)
 bitka pri Bratislavi (1683)